Santaia puede referirse a:

Santaia 

 Santaia (Arteijo), aldea española de la parroquia de Chamín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Santaia (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Codeso, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.